Името Тънково носят две български села:

 Тънково, област Бургас
 Тънково, област Хасково